James Broun-Ramsay, I marchese di Dalhousie – nobile britannico
 Jorge Broun – calciatore argentino
 Paul Broun – politico e medico statunitense
 Robert Broun – scultore inglese
 Vladimir Broun – calciatore uzbeko